

Дронжно — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дронжно — село в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства